Gronesi – abitanti di Grona
Gronesi – abitanti di Grone